Personen:
 Benjamin Contee (1755-1815), Amerikaans staatsman en episcopaals priester
 Cheryl Contee, Amerikaans ondernemer
 Thomas Contee (1729-1811), Amerikaans militielid en politicus

Anders:
 Conteé, gedicht uit het boek Babel van Patti Smith uit 1978
 San Giovanni delle Contee, plaats in de Italiaanse gemeente Sorano
 SS Benjamin Contee, Amerikaans libertyschip uit 1942

Achternaam